Спиро Иванов Джеров, известен като Македонски, е български революционер, участник в Четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа от 1868 година.

Биография 
Спиро Джеров е роден в град Битоля, Македония около 1834 – 1836 година. Принадлежи към голям род. Внук е на обесения от турците водач на въстанието в Битолско в 1822 година Спиридон Джеров и брат на генерал Климент Джеров. Учи в гръцко училище, а по-късно пътува до Цариград, Смирна, Египет. В 1862 година участва в гръцката конспирация за въстание в Битолско на Леонидас Вулгарис. След предателство на владиката Венедикт Пелагонийски, заверата е разкрита през май 1862 година, Джеров е заловен и лежи в затвор до декември 1866 година.

След като излиза от затвора, заедно със Стоян Везенков се опитва да организира антитурско движение в Крушевско. Участва в Критското въстание (1866 – 1869). През 1867 година се включва във Втората българска легия в Белград. След разпускането ѝ се включва в Четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа, в която е назначен за член на военния съвет. Загива вероятно в последното сражение на четата на 18 юли 1868 година на връх Бузлуджа.

Спиро Джеров е братовчед на революционера и деец на ВМОРО Лука Джеров.

Журналистът Петър Карчев, живял в Русе и познавал добре Никола Обретенов, предава разказа на Обретенов за Джеров:

Любен Каравелов възпява подвизите на Спиро Джеров в песен:

Родословие

Бележки 

Български революционери от Македония
Родени в Битоля
Четници на Хаджи Димитър и Стефан Караджа
Български легионери в Белград
Участници в Критското въстание (1866 – 1869)
Спиро